Masten kans syfta på:

 Masten (restaurang) – en restaurang på Södra Djurgården
 Masten (stjärnbild) – föreslaget namn på en stjärnbild
 Masten Space Systems – ett företag baserat i Mojave, Kalifornien